I430, I-430 ou I.430 peut faire référence à :
 Interstate 430, une autoroute américaine reliant Maumelle à Little Rock ;
 I.430 ou Basic Rate Interface, une  interface d'accès à un réseau RNIS.